Анастасій (Грибановський) (1873—1965) — другий голова Архієрейського Синоду РПЦЗ (1936—1964).
 Грибановський Анатолій Павлович (* 1936) — радянський і казахський вчений, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР.
 Михайло (Грибановський) (1856—1898) — єпископ Православної Російської Церкви Таврійський і Сімферопольський.

Грибановський — смт у Грибановському районі Воронезької області.
 Грибановський район — адміністративна одиниця на північному сході Воронезької області.